Sija kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Carlos Sija, kommun i Departamento de Quetzaltenango
 San Carlos Sija, kommunhuvudort, Departamento de Quetzaltenango, Municipio de San Carlos Sija,

Kroatien 

 Sija (vattendrag i Kroatien), 

Robotskapade Kroatienförgreningar